Paludan ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Ann Paludan (1928–2014), britische Diplomatin und Autorin  
 Astrid Paludan-Müller (1873–1930), dänische Frauenrechtlerin und Schriftstellerin  
 Caspar Paludan-Müller (1805–1882), dänischer Historiker
 Carsten Paludan-Müller (* 1950), dänischer Archäologe  
 Caspar Paludan-Müller (1805–1882), dänischer Historiker  
 Christian Carl Paludan (1792–1859), dänischer Seeoffizier  
 Frederik Paludan-Müller (1809–1876), dänischer Schriftsteller
 Frederik August Paludan (1792–1872), dänischer Seeoffizier
 Georg Paludan (1889–1964), dänischer Architekt  
 Hans Paludan (1538–1615), dänischer Arzt  
 Jacob Paludan (1896–1975), dänischer Schriftsteller

 Johan Paludan (1756–1821), dänischer lutherischer Geistlicher  
 Johan Peter Paludan (* 1944), dänischer Zukunftsforscher  
 Julius Paludan (1843–1926), dänischer Literaturwissenschaftler 
 Julius Ferdinand Paludan (1794–1879), dänischer Seeoffizier  
 Knud Paludan (1908–1988), dänischer Ornithologe und Museumsleiter
 Peder Paludan (1755–1799), dänischer lutherischer Geistlicher  
 Phillip S. Paludan (1938–2007), US-amerikanischer Historiker

 Svend Paludan-Müller (1885–1944), dänischer Offizier  

Siehe auch:
 Paludan-Müller